Joseph le Bron de Vexela (1793-1853), generaal-majoor, officier Militaire Willems-Orde
Bernardus Franciscus Josephus le Bron de Vexela (1809-1872), kolonel, ridder Militaire Willems-Orde, eresabel
Jules Laurant le Bron de Vexela (1837-1911), luitenant-kolonel, ridder Militaire Willems-Orde en lid en president van de Algemene Rekenkamer